Agung (berg) een vulkaan op Bali, Indonesië
Agoeng de Grote een Javaanse sultan
Agung (muziekinstrument), een Filipijns muziekinstrument